Ogun ist
 ein Bundesstaat in Nigeria, siehe Ogun (Bundesstaat)
 ein Fluss in Nigeria, siehe Ogun (Fluss)
 der Name eines Orisha, siehe Ogún, bzw. eines Loa im Voodoo, siehe Ogoun
 ein britisches Plattenlabel, siehe Ogun (Plattenlabel)

Ogun ist der Familienname folgender Personen:
 Donatus Aihmiosion Ogun (* 1966), nigerianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Uromi